Павел Михайлович Евсеенко (; ) — белорусский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ г. Могилёва и минской «Олимпии», первый тренер В. С. Чаплыгин. На взрослом уровне дебютировал в 1999 году в клубе высшей лиги «Молодечно». Следующие несколько сезонов провёл в клубах второй и первой лиги.

В 2006 году в составе «Минска» стал победителем турнира первой лиги, играя на правом краю атаки стал лучшим бомбардиром клуба с 6 голами. В следующем сезоне играл в высшей лиге за горожан, затем выступал за могилёвский «Савит» и жодинское «Торпедо».

В 2010 году подписал контракт с «Гомелем», куда его пригласил бывший тренер «Торпедо» Олег Кубарев. В составе «Гомеля» выиграл турнир первой лиги-2010. Играя по всей бровке и будучи штатным исполнителем «стандартов», он стал лучшим распасовщиком турнира с 15 голевыми пасами. Ещё два сезона он провёл за гомельскую команду в высшей лиге, в 2011 году стал обладателем Кубка Белоруссии и бронзовых медалей чемпионата. Вторую половину сезона-2012 пропустил из-за травмы.

В 2013 году выступал за мозырскую «Славию», в её составе занял последнее место в чемпионате.

С 2014 по 2016 год играл за микашевичский «Гранит», за который он уже выступал в 2004 году. Сначала выходил на замену, но позднее смог закрепиться в основе. В феврале 2015 года продлил контракт с клубом. В сезоне 2015 оставался основным правым защитником команды в Высшей лиге.

Летом 2016 года стал игроком минского «Торпедо», где стал игроком основы. В декабре 2016 года продлил контракт с торпедовцами на следующий сезон.

26 января 2017 Павел Евсеенко принял решение завершить игровую карьеру и перешёл на тренерскую работу в солигорский «Шахтёр».

Тренерская карьера 
С начала 2017 года стал помогать Олегу Кубареву. В июле 2017 года вместе со всем тренерским штабом «Шахтёра» был отправлен в отставку. Вскоре стал помощником Кубарева в «Торпедо-БелАЗ». В конце 2018 года покинул свой пост. 

С 2019 года был помощником Кубарева в латвийской «Елгаве», в августе 2020 года покинул клуб.

Достижения 
 Обладатель Кубка Белоруссии: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Белоруссии: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии: 2011
 Победитель Первой лиги Белоруссии: 2006, 2010, 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Гомель» 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Коммунальник» Слоним
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Савит»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Гомель»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Торпедо» Минск